Loom () steht für:

 Loom (Computerspiel), Adventure von Lucasfilm Games
 Loom (Messaging), Video-Messaging-Plattform
 Loom (Wissensrepräsentation), Sprache zur Wissensrepräsentation
 Loom (West Virginia), Ort im Hampshire County
 Loom Bielefeld, Einkaufszentrum

Siehe auch:
 Lloyd Loom
 Power Loom
 Rainbow Loom